Георгиево — название населённых пунктов.

Россия 
 Георгиево — село в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Георгиево — село в Афанасьевском районе Кировской области.
 Георгиево — посёлок в Ленинском районе Тульской области.